Альбрехт III може відноситися до наступних монархів:

 Альбрехт III (1349—1395) — герцог Австрії в 1364—1395 роках
 Альбрехт III (1401—1460) — герцог Баварії (1438—1460)
 Альбрехт III (пом. 1300) маркграф Бранденбурга (в Зальцведель) в 1268/1269 — 1300 роках
 Альбрехт III (інакше Альбрехт-Ахілл) (1414—1486) — маркграф князівств Ансбах та Кульмбах під ім'ям Альбрехта I, курфюрст Бранденбурга під ім'ям Альбрехта III в 1470—1486 роках
 Альбрехт III (пом. 1199) — граф Габсбург, представник дому Габсбургів, ландграф Верхнього Ельзаса і судовий фогт Мурі
 Альбрехт III (1443—1500) — маркграф мейсенський в 1464—1500 роках
 Альбрехт III — курфюрст Священної Римської імперії.